Die Saison 2018/19 war die 28. Spielzeit der slowenischen Eishockeyliga. Die Meisterschaft fand parallel zu den internationalen Ligenwettbewerben der Alps Hockey League und der International Hockey League statt, an denen Mannschaften der slowenischen Eishockeyliga teilnahmen. Titelverteidiger war der HDD Jesenice, der im Play-off-Finale dem HK Olimpija aus der slowenischen Hauptstadt Ljubljana unterlag. Damit gewann der HK Olimpija den ersten slowenischen Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Teilnehmer 
Der HK Playboy Slavija wurde durch seine Nachwuchsclub HK Slavija Junior ersetzt. Der HK MK Bled und der HDK Maribor zogen sich aus der IHL zurück und spielen nur noch in der slowenischen Eishockeyliga.

Modus 

Die sieben Mannschaften tragen eine Hin- und Rückrunde (jeweils 12 Spiele je Mannschaft) aus, wobei die direkten Begegnungen der AlpsHL und IHL in die Ligawertung eingehen. Für die Play-offs qualifizierten sich alle teilnehmenden Mannschaften, wobei der Hauptrundensieger direkt in das Halbfinale einzog. Die Play-offs wurden im Viertel- und Halbfinale im Modus Best-of-Three ausgetragen, das Finale mit Hin- und Rückspiel.

Hauptrunde

Tabelle 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege: 3 Punkte, OTS = Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen: 2 Punkte, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen: 1 Punkt, N = Niederlagen, T = Tore, Diff. = Differenz, Pkt. = Punkte
Erläuterungen:

Beste Scorer 
Quelle: hokej.si; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, PPT = Powerplaytore, SHT = Unterzahltore; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: hokej.si; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), SaT = Schüüse aufs Tor, SVS = gehaltene Schüsse, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GT = Gegentore, GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert

Play-offs

Viertelfinale 
Spieltermine: 25. und 29. Februar sowie 2. März 2019

Halbfinale 
Spieltermine: 4. und 7. respektive 8. März 2019

Finale 
Das Finale wurde in Form eines Hin- und Rückspieles ausgetragen.

Aufgrund der mehr erzielten Tore (7:6) gewann der HK Olimpija Ljubljana damit nach dem Meistertitel in der Alps Hockey League und dem Gewinn des slowenischen Pokalwettbewerbs im September 2018 den dritten Titel der Saison.

Beste Scorer 
Quelle: hokej.si; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, PPT = Powerplaytore, SHT = Unterzahltore; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: hokej.si; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), SaT = Schüüse aufs Tor, SVS = gehaltene Schüsse, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GT = Gegentore, GTS = Gegentorschnitt; Fett: Bestwert

Weblinks 
 Tabelle der slowenischen Eishockeyliga

Einzelnachweise 

2018
Eishockeysaison 2018/19